Murión puede referirse al nombre común en las Islas Canarias de dos especies de peces de la familia de los morénidas:

 Gymnothorax unicolor, con el nombre común Murión
 Gymnothorax bacalladoi, con el nombre común Murión atigrado